Název Nučice má více obcí:
 Nučice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Nučice (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ

Externí odkazy